Трын:
Трын (болг. Трън) — город в Болгарии
Трын — община в Болгарии. Входит в состав Перникской области

См. также 
Трын-трава